Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Droba – polski teoretyk muzyki, publicysta, pedagog
 Ludwik Droba – polski historyk, archiwista
 Stanisław Droba – polski lekarz